Erich von Reden ist der Name folgender Personen:

* Erich von Reden (Politiker) (1840–1917), deutscher Rittergutsbesitzer, Jurist und Politiker (NLP), MdR
 Erich von Reden (Landrat) (1880–1943), deutscher Verwaltungsbeamter und Richter